Carlos Luis de Austria puede referirse a:  
Carlos Luis, archiduque de Austria, hijo de Francisco Carlos de Austria;
Carlos Luis, archiduque de Austria, hijo de Carlos I de Austria y IV de Hungría.